Takács Tibor (1927–2014) költő, rádiós szerkesztő
 Takács Tibor (1944) labdarúgó, Dorog FC
 Takács Tibor (1944) labdarúgó, Komárom FC
 Takács Tibor (1954) filmrendező
 Takács Tibor (1969) kenus